Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1999 was de 11e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 21 februari tot en met 7 maart 1999 in Ghana  werd gespeeld. Ghana werd voor de tweede keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Nigeria met 1–0 verslagen. Kameroen werd derde. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1999. Nigeria had zich al gekwalificeerd, omdat dat land gastland was. De winnaar, Ghana, halvefinalisten, Kameroen en Zambia kwalificeerden zich ook. Voor de laatste plek werd een play-off gespeeld (wedstrijd om de vijfde plek), deze werd gewonnen door Mali. Er zouden dus 5 deelnemers uit Afrika zijn.

Kwalificatie 
De voorronde werd gespeeld op 18 en 19 april (eerste speeldag) en 2 en 3 mei (tweede speeldag). De eerste ronde was tussen 7 en 30 augustus en tweede ronde tussen 26 september en 18 oktober 1998. 

Eerste ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Wedstrijd om vijfde plek

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1998
Voetbal in 1999
Voetbal in Ghana
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Ghana